Adobe After Effects — программное обеспечение компании Adobe Systems для редактирования видео и динамических изображений, разработки композиций (композитинг), анимации и создания различных эффектов. Широко применяется в обработке отснятого видеоматериала (цветокоррекция, постпродакшн), при создании рекламных роликов, музыкальных клипов, в производстве анимации (для телевидения и web), титров для художественных и телевизионных фильмов, а также для целого ряда других задач, в которых требуется использование цифровых видеоэффектов.

Название происходит от эффекта, известного как «стойкость (инертность) зрительного ощущения», этот механизм использует сенсорную память сетчатки глаза, которая позволяет сохранять зрительную информацию в течение короткого промежутка времени.

Благодаря обширной библиотеке плагинов, разработанных сторонними компаниями, AfterEffects также используется в полиграфии и графическом дизайне для редактирования статичных графических изображений (фотографий, изображений, сгенерированных на компьютере и т. д.).

История версий 
After Effects был изначально создан в Company of Science and Art (CoSA) в Провиденсе, США. Версия 1.0 была выпущена в январе 1993 года. 
В версии 2.1, выпущенной в 1994 году, появилось ускорение в версиях для PowerPC. 
CoSA вместе с программой After Effects были куплены корпорацией Aldus в июле 1993 года; а затем уже Adobe приобрела Aldus в 1994 году, а с ним PageMaker и After Effects. Первый новый релиз от Adobe был версией 3.0.

В версии CS4 был добавлен фильтр мультипликации Cartoon, расширены возможности инструмента Shape Layers, который предназначен для рисования и анимации векторных кривых с возможностью добавления и анимации штрихов, заливок, градиентов и векторных эффектов; добавлена возможность конвертировать текст в shape paths или mask paths, поддержка , более 250 анимированных текстовых пресетов, возможность отображения зон безопасности 4:3 в широкоэкранных композициях, поддержка сервиса Adobe Community Help.

Примечания

Литература

Ссылки 
 After Effects на сайте Adobe
 The After Effects Timeline
 Описание работы встроенных эффектов на русском языке
 видео — История разработки от задумки и до наших дней

Программное обеспечение для macOS
Программное обеспечение для Windows
After Effects
Программное обеспечение для редактирования видео
Программное обеспечение для композитинга